Platón puede hacer referencia a:

 Platón, filósofo griego.
 Platón, cráter lunar.
 Platón, un escritor de comedias de la Antigua Grecia contemporáneo de Aristófanes.
 Platon, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Mermelada.
 Platón de Ancira, santo de la antigua Asia menor.
 Platón de Constantinopla, monje de Asia Menor.
 Platón, dueto español compuesto por los hermanos Gómez-Cambronero.